Ашкашер, Ашкассер — река в России, протекает по Верхнекамскому району Кировской области. Устье реки находится в 17 км по левому берегу реки Кужва. Длина реки составляет 11 км.

Исток реки в лесах в 17 км к юго-востоку от села Кай. Река течёт на север по ненаселённому лесу. Впадает в Кужву у нежилой деревни Скачек в 10 км к юго-востоку от села Кай.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Кама от истока до водомерного поста у села Бондюг, речной подбассейн реки — бассейны притоков Камы до впадения Белой. Речной бассейн реки — Кама.

Код объекта в государственном водном реестре — 10010100112111100001150.

Примечания 

Бассейн Кужвы
Реки Верхнекамского района